Texel, een Waddeneiland en gelijknamige gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Holland
 Overig
 Texel (waterschap), voormalige waterschap in de Nederlandse provincie Noord-Holland
 Departement van Texel, voormalig Frans departement in Nederland, dat ruwweg de huidige provincie Noord-Holland omvatte, exclusief Amsterdam en omgeving.
 Hr.Ms. Texel (1942), Nederlandse mijnenveger
 Vliegveld Texel, vliegveld op Texel
 VV Texel '94, Nederlandse voetbalclub
 Texel (Verkade-album), Een plaatjesalbum over Texel
 Texel (schip, 1952)